Анте́фикс или Антефи́кса ( — впереди прикреплённый, от ánte — впереди и fígere — прикреплять, привязывать, фиксировать) — в античной архитектуре — элемент в виде щитка, вертикально поставленной пластины, плиты или плитки из мрамора или терракоты. Такие щитки, в отличие от акротериев, прикрепляемых по углам треугольного фронтона, устанавливали рядами, с интервалами вдоль кровли по боковым фасадам здания. Антефиксы закрывали торцы калиптеров ( — покрышка) — узких желобчатых черепиц кровли из терракоты или мрамора. Двускатные (коринфские) или полукруглые (лаконские или сицилийские) в поперечном сечении, калиптеры располагались рядами, прикрывая стыки плоских черепиц — солен ( — труба, жёлоб), по которым стекала дождевая вода. Отсюда полукруглая форма антефиксов. Антефиксы не имеют утилитарной функции водостоков, они играют декоративную роль. Дождевая вода накапливалась в специальном жёлобе, расположенному параллельно краю кровли — симе. В такой симе через определённые интервалы делали отверстия, снаружи оформленные в виде маскаронов: масок львов или горгон с раскрытыми ртами, через которые выливалась вода. В средневековье такие устройства называли: гаргулья. Таким образом, антефиксы, как и акротерии, отличаются от масок-водомётов.

Антефиксы использовали древние этруски на территории северной и центральной Италии в VII—VI веках до н. э. Этрусские антефиксы делали из терракоты формованием или ручной лепкой (последние называют простипами) и расписывали минеральными красками. Они прикрывали торцы желобов деревянной кровли. Наиболее интересные образцы найдены археологами при раскопках этрусских городов Сатрик, Тарквиния, Вейи и Пирги.

Наиболее простые антефиксы выполнены в форме пальметты или антемия. Многие украшены маскаронами с изображениями Горгоны Медузы или сфинкса. Значительное количество антефиксов и реконструкции этрусских храмов экспонируются в Музее виллы Джулия в Риме. Антефиксы, расположенные вдоль кровли, издали воспринимаются орнаментальным рядом, что придаёт им дополнительное декоративное значение. Антефиксы получили распространение в древнегреческой и древнеримской архитектуре. Римляне изготавливали их из мрамора, ярко расписывали или золотили. Позднее антефиксы потеряли утилитарное значение и использовались с целью декоративной и исторической стилизации в архитектуре классицизма и неоклассицизма.

Галерея

См. также 

 Акротерий
 Пальметта
 Розетка (орнамент)
 Карниз
 Сима (архитектура)

Примечания 

Архитектурные элементы Древней Греции
Архитектура Древнего Рима
Скульптура Древней Греции
Орнамент
Крыша